Der Hopman Cup 1990 war die 2. Ausgabe des Tennis­turniers im australischen Perth. Er wurde vom 26. Dezember 1989 bis zum 1. Januar 1990 ausgetragen.

Im Finale gewann das an Position eins gesetzte Team in Person von Arantxa Sanchez Vicario und Emilio Sanchez aus Spanien mit 2:1 gegen das an zwei gesetzte Team Pam Shriver und John McEnroe aus den Vereinigten Staaten.

Teilnehmer

Spielplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Hopman Cup 1990 auf hopmancup.com

1990
Tennisturnier 1990